Калика може да се отнася до:

 Калика - дъщеря на Еол, майка на Ендимион от Зевс
 Калика – дъщеря на Хекатон, с Посейдон майка на Кикнос
 Калика – спътник на Юпитер